Terre Neuve kan syfta på:

Haiti 

 Terre Neuve (kommun), Artibonite, 
 Terre Neuve (ort), Artibonite,